Sie jsou čínská příjmení
  (k roku 2007 23. nejčastější příjmení v ČLR),
 .

Známí nositelé příjmení Sie:

 Sie Čen (1495–1575) – čínský spisovatel a literární teoretik mingského období, jeden ze sedmi pozdějších mingských mistrů,
 Sie Čchien (1450–1531) – čínský politik a učenec mingského období,
 Sie Che (hráč go) (* 1984) – čínský hráč go,
 Sie Su-wej (* 1986) – tchajwanská tenistka,
 Sie Ťin (politik) (1369–1415) – čínský politik, malíř a kaligraf mingského období,
 Sie Ťün (* 1970) – čínská šachistka,
 Donald-Olivier Sié (* 1970) – fotbalový útočník z Pobřeží slonoviny.

Reference 

Čínská příjmení